Das Rendez-vous ’87 war eine Eishockey-Serie von zwei Freundschaftsspielen im Jahr 1987 zwischen einem All-Star-Team der nordamerikanischen Profiliga National Hockey League und der Eishockeynationalmannschaft der UdSSR. Die beiden Spiele fanden am 11. und 13. Februar 1987 in Québec statt. Die Serie ersetzte in diesem Jahr das NHL All-Star Game. Der Gastgeber der Spiele war das NHL-Franchise Québec Nordiques.

Die beiden Spiele wurden im Colisée de Québec ausgetragen. Das erste Spiel sahen 15.398 Zuschauer, beim zweiten Spiel wurden 15.395 Besucher gezählt. Das Team der UdSSR erhielt eine Gage von 80.000 Dollar, das Team der NHL erspielte 350.000 Dollar für den Pensionsfonds der Liga. Es war das erste große Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Challenge Cup 1979. Erstmals gab es diesen Vergleich bei der Summit Series 1972.

Im Kader der NHL standen mit Rod Langway und Doug Wilson zwei Spieler, die noch ohne Helm spielten.

Mannschaften 

G = Torhüter; D = Verteidiger; C = Center; LW/RW = linker/rechter Flügelspieler

Im Kader standen auf Seiten der NHL noch Ron Hextall und Tim Kerr, beim sowjetischen Team Vitālijs Samoilovs und Sergei Mylnikow. Diese Spieler kamen jedoch nicht zum Einsatz.

Spielverlauf

NHL All-Stars 4 – 3 UdSSR

NHL All-Stars 3 – 5 UdSSR 

* gem. NHL Official Guide and Record Book 1987-88 erzielte Anatoli Semjonow das vierte Tor für das Sowjetische Team, stand aber nicht im Kader.

Weblinks 
 Rendez-vous ’87 bei legendsofhockey.net

Eishockeyserie
Eishockeyveranstaltung 1987
Eishockey (Sowjetunion)
Sportveranstaltung in der Stadt Québec